Лебедёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Лебедёвское сельское поселение — входит в Промышленновский район

Кировская область
 Лебедёвское сельское поселение — входит в Уржумский район

Новосибирская область
 Лебедёвское сельское поселение — входит в Тогучинский район

Челябинская область
 Лебедёвское сельское поселение — входит в Еткульский район